Денон Портер (; 7 декабря 1974, Детройт, Мичиган, США), более известный под псевдонимами Mr. Porter и Kon Artis — американский рэпер и продюсер, в прошлом участник группы D12. Совместно с Kuniva является владельцем и основателем лейбла Runyon Ave. Records.

Биография 
В раннем возрасте Денон мечтал стать баскетболистом, но на одной из потасовок его ранили в ногу, после чего о баскетболе пришлось забыть и он решил заняться рэпом. Вместе со своим другом Kuniva, он создаёт группу Da Brigade, но тут появляется предложение от ещё одного друга — Proof о создании D12, и группа Da Brigade прекращает своё существование, не успев достигнуть никакой известности.

Mr. Porter известен не только как рэпер, но и как успешный продюсер, работающий со многими известными исполнителями: 50 Cent, Snoop Dogg, The Game, Eminem, Dr. Dre, Busta Rhymes и многими другими. Также продюсировал многие успешные синглы и альбомы, вот некоторые из них — «P.I.M.P», «Stunt 101», «Around The World», «Look At Me Now», «They’re Out To Get Me» и ещё много других.

В 2011 году Eminem и Mr. Porter стали исполнительными продюсерами дебютного мини-альбома группы Bad Meets Evil — Hell: The Sequel. Mr. Porter спродюсировал для него пять песен.

15 марта 2012 года Mr. Porter объявил что работает над своим дебютным студийным альбомом The Memo и планирует его выпустить в 2013 году. Через неделю Mr. Porter в своем Twitter заявил что покидает группу D12. Причиной стало желание заниматься сольной карьерой и продюсированием, также он пояснил, что не имеет разногласий с другими участниками группы.

Дискография

Студийные альбомы 
 The Memo (2013)

Микстейпы 
 Po Folk Mixtape (2003)

Альбомы в составе D12 
 The Underground EP (1996)
 Devil’s Night (2001)
 D12 World (2004)

Микстейпы в составе D12 
 D12 - Limited Edition Mixtape (2002)
 Return of the Dozen Vol. 1 (2008)
 Return of the Dozen Vol. 2 (2011)

Фильмография

Примечания 

Рэперы США
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Продюсеры США
Эминем
Музыканты D12